Simonsen pode se referir a

 Faculdades Integradas Simonsen, instituição de ensino superior do Rio de Janeiro;
 Mário Henrique Simonsen, economista e ministro da Fazenda do Brasil;
 Roberto Cochrane Simonsen, economista brasileiro;
 Mário Wallace Simonsen, empresário brasileiro;
 Wallace Cochrane Simonsen, empresário e político brasileiro;
 Simonsen (Votuporanga), distrito do município de Votuporanga, estado de São Paulo.

Desambiguação